ACB steht für:
 African Central Bank, ein Finanzinstitut der Afrikanischen Union, siehe Afrikanische Zentralbank
 Air Circuit Breaker, ein offener Leistungsschalter für sehr hohes Schaltvermögen
 American Church in Berlin
 Amphibious Construction Battalion, US-amerikanische Baueinheiten der Seabees
 Aortocoronary Bypass, siehe Koronararterien-Bypass
 Asia Commercial Bank
 Asociación de Clubs de Baloncesto, siehe Liga ACB
 Association of Clinical Biochemists
 Ateliers de Carrosserie Broual, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Australian Classification Board, eine australische Organisation für Altersfreigabe
 Austrian Convention Bureau
 Autostrada Centura București, rumänische Autobahn
 Antrim County Airport (IATA-Code), Flughafen von Bellaire (Michigan), Antrim County, Michigan

acb steht für:
 Áncá (ISO-639-3-Code), Graslandsprache in Nigeria

Abkürzung